Шлиц ( — паз, прорезь):
 Шлиц — углубление в головке крепёжных изделий.
 Шлиц — паз на валу, в который входит зуб сопряжённой детали, образуя шлицевое соединение, служащее для передачи крутящего момента.
Географические названия:
 Шлиц — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Шлиц — город в Германии, в земле Гессен.

См. также 

 Шлица
 Бург-Шлиц (Burg-Schlitz) — замок в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, в так называемой Мекленбургской Швейцарии, принадлежит теперь графам Бассевиц.

Страницы значений:Географические объекты